Desa Pende kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pende (administrativ by i Indonesien, lat -6,95, long 108,87), Jawa Tengah, 
 Desa Pende (administrativ by i Indonesien, lat -6,96, long 108,80), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar